Диоскурид (Διοσκουρίδης, Dioscurides, Dioskourides) може да се отнася за:

 Диоскурид († сл. 313 пр.н.е.), македонски командир на флота през третата диадохска война
 Диоскурид, гръцки лекар, фармаколог от 1 век.
 Диоскурид (3 век пр.н.е.), философ, баща на Зенон от Тарс
 Диоскурид Римлянин, майстор по глиптика на храма на Август
 Виенски Диоскурид Кодекс (Codex Aniciae Julianae), късноантична сбирка от зоологични илюстрации от 512 г. от Аниция Юлиана